Назва Hyundai пов'язана з:

 Hyundai Motor Company.
 Hyundai Rotem — частина компанії Hyundai Motor Group, що спеціалізується на виробництві рухомого складу, військової техніки та ін.
 SK Hynix, що раніше називався Hyundai Electronics.
 Електропоїзд HRCS2 виробництва Hyundai, який експлуатується Укрзалізницею.